A Associação Esportiva de Atibaia é uma equipe poliesportiva brasileira de alto rendimento da cidade de Atibaia, São Paulo. Atualmente disputa a Superliga Série C e o  Campeonato Paulista de Voleibol Masculino.

Histórico

Resultados obtidos nas principais competições

Elenco 

Relacionados para disputar a Superliga Série B 2013 pelo Climed/Atibaia :

|}

Temporadas anteriores 

Esporte de Atibaia
Clubes de voleibol masculino de São Paulo
Fundações em São Paulo em 2004